Taksony, település Pest megyében
 Taksony magyar fejedelem, Árpád fejedelem unokája
 Taksony, keresztnév
 Taksony-híd, a Taksony és Szigethalom közötti út egyik hídja
 Taksony-sziget, sziget Taksonynál a Ráckevei-Duna-ágban
 Taksony SE, sportegyesület

 Taksonyfalva (1899-ig Taksony, szk. Matúškovo), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galántai járás

hasonló: Tapsony